Дія зі значенням повідомити, повідомляти і повідомлятися.

 Повідомлення — те, що сповіщається комусь; письмова чи усна інформація.

 Повідомлення (дані) — дані, інформація, передані, викладені ким-небудь.

 Повідомлення (виступ) — невеликий публічний виступ, невелика доповідь на якусь тему.

 Повідомлення (документ) — діловий папір, документ, у якому про щось повідомляється, сповіщається. Лист-повідомлення — це різновид службового листа, в якому викладено запрошення взяти участь в нараді, конференції, зборах тощо.

 Повідомлення (композиційна форма «Повідомлення») — жанр тексту, яке висвітлює досягнення.
ТелеграмаПовідомлення про зміну''' (техніка) — документ, що містить відомості, необхідні для внесення змін у конструкторські  документи, замінення їх чи скасування, інформацію про причини та терміни внесення змін, а також вказівки щодо використання наробку виробу. Правила внесення змін вказані у ГОСТ 2.503-90.

Примітки

Див. також 
 Пост
 Комюніке — офіційне повідомлення
 Повідомлення безпеки
 Електронна пошта
 Обмін повідомленнями
 Програми миттєвого обміну повідомленнями
 Меседж

Джерела

Посилання 
 Повідомлення //